verzadiging (kleur), zuiverheid van kleur
 verzadigde oplossing, oplossing met maximale hoeveelheid opgeloste stof
 saturatie (bier), verzadiging van bier met CO2
 verzadiging (meteorologie), toestand van lucht met maximale hoeveelheid waterdamp, zie ook verzadigde dampdruk
 verzadiging (eten), het gevoel voldoende te hebben gegeten
 verzadiging (magnetisme), de verzadiging van een magnetisch materiaal
 zuurstofsaturatie, zuurstofverzadiging in het bloed
 Saturatie (economie), markttoestand met voornamelijk vervangingsvraag